Jako trať 096 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto úseky železničních tratí:
 úsek Roudnice nad Labem – Straškov trati Roudnice nad Labem – Zlonice
 úsek Straškov–Libochovice trati Vraňany–Libochovice

096